Brewer (Maine), een stadje in de Amerikaanse staat Maine

Personen 
 Ashleigh Brewer (1990), Australisch actrice
 Betty Brewer (1924), Amerikaans actrice
 Jan Brewer (1944), Amerikaans politica
 Otto Louis Brewer (1875-1952), Nederlands militair
 Richard Brewer (1860-1878), Amerikaans bandiet
 William Henry Brewer (1828-1910), Amerikaans plantkundige